Clydonobothrium är ett släkte av plattmaskar. Clydonobothrium ingår i familjen Phyllobothriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Clydonobothrium